Shipka ist der Familienname folgender Personen:

 Kiernan Shipka (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin

Shipka bezeichnet außerdem:

 (2530) Shipka, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Schipka